Американская телевизионная академия или Академия телевизионных искусств и наук () — профессиональная организация, занимающаяся продвижением американской телеиндустрии. Организация основана в 1946 году в Северном Голливуде по инициативе Сида Кэссида. Начиная с 1949 года Американская телевизионная академия присуждает прайм-таймовую премию «Эмми» лучшим телевизионным программам.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Премия «Эмми»
Организации США
Организации, основанные в 1946 году